Топильче:

 Топильче — парк в Тернополе (Украина).
 Топильче — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области Украины.